Међа може бити:

 Међа, граница, размеђа

или
 Међа (Житиште), насељено место у општини Житиште
 Међа (Лесковац), насељено место града Лесковца, 
 Међа (Свети Петар Ореховец), насеље у општини Свети Петар Ореховец